Ту́полевская:

 «Туполевская» — проектируемая станция Омского метрополитена.
 Туполевская улица — улица в Приморском районе Санкт-Петербурга.